Möykky kan syfta på följande platser:

Finland 

 Möykky (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Möykky (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar